Perea pode referir-se a:

 Edixon Perea – futebolista colombiano que atua como atacante
 Luis Carlos Perea – ex-futebolista colombiano que atuava como zagueiro
 Luis Amaranto Perea – futebolista colombiano que atua como zagueiro
 Perea ou Pereia – região israelense localizada a leste do Mar Morto

Desambiguações de sobrenomes